Il doppio del torneo di tennis Cologne Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Mronz e Udo Riglewski che hanno battuto in finale Pat Cash e Jörn Renzenbrink 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Hendrik Jan Davids /  Menno Oosting (primo turno)
 Libor Pimek /  Stéphane Simian (primo turno)

 Alexander Mronz /  Udo Riglewski (Campioni)
 Ivan Baron /  Ģirts Dzelde (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cologne Challenger 1994